W biały dzień – film z 1958 roku
 W biały dzień – film z 1980 roku
 W biały dzień – film z 1991 roku
 W biały dzień − film z 2005 roku
 W biały dzień – kanadyjski film z 2009 roku